Californiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Californium und Sauerstoff:

Californium(II)-oxid, CfO
Californium(III)-oxid, Cf2O3
Californium(IV)-oxid, CfO2